Artasires (doríforo de Artabanes) — oficial bizantino do 
 Artasires (doríforo de Belisário) — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos